Juanma Barrero – ex calciatore spagnolo nato nel 1980, portiere
 Jesús Barrero – attore e doppiatore messicano
 Marco Barrero – ex calciatore boliviano nato nel 1962, portiere
 Pablo Ruiz Barrero – ex calciatore spagnolo, difensore